Terskij rajon  

 Terskij rajon, rajon della Cabardino-Balcaria
 Terskij rajon, rajon dell'Oblast' di Murmansk